Microtegeidae är en familj av kvalster. Microtegeidae ingår i överfamiljen Charassobatoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Microtegeidae 31 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Microtegeidae